Дружи́нин (Дружи́нина) — русская фамилия. Известные носители:

Дружинин

А—Е 
 
 Дружинин, Андрей Алексеевич (1916—1992) — полный кавалер ордена Славы.
 Дружинин, Афанасий Семёнович (1900—1942) — советский военнослужащий.
 Дружинин, Борис Иванович (род. 1938) — советский и литовский шашист, тренер.
 
 
 Дружинин, Владислав Юрьевич (род. 1948) — советский и российский хореограф, театральный режиссёр.
 Дружинин, Геннадий Иннокентьевич (род. 1951) — депутат ГД РФ.
 Дружинин, Георгий Иванович (1895—1869) — советский военачальник, генерал-майор.
 Дружинин, Денис Викторович (род. 1982) — российский актёркино.
 Дружинин, Евгений Алексеевич (1912—1974) — советский хозяйственный деятель, заслуженный работник лесной промышленности Карельской АССР (1957).
 Дружинин, Евгений Анатольевич (род. 1959) — советский и украинский учёный, доктор технических наук, профессор.
 Дружинин, Евгений Анатольевич (род. 1968) — российский предприниматель и общественный деятель. Генеральный директор Кизлярского коньячного завода.
 Дружинин, Егор Владиславович (род. 1972) — советский актёр, российский хореограф.

И—Н 
 
 Дружинин, Илья Андреевич (род. 1998) — российский пловец.
 Дружинин, Игорь Петрович (1929—2000) — советский и российский гидролог, академик РАН.
 Дружинин, Константин Иванович (1863—1914) — генерал-майор, герой русско-японской войны, военный публицист и писатель.
 Дружинин, Леонид Михайлович (1923—2013) — советский офицер, танкист-ас, участник Великой Отечественной войны.
 Дружинин, Михаил Иванович (1920—1995) — генерал-полковник (1978). Герой Советского Союза.
 Дружинин, Михаил Иванович (1851—?) — русский хирург.

П—Я 
 Дружинин, Павел Давидович (1890—1965) — русский поэт, член литературной группы «Перевал».
 
 Дружинин, Сергей Иванович (1872—1935) — инженер путей сообщения, специалист по строительной механике, член-корреспондент АН СССР (1933).
 
 Дружинин, Юрий Яковлевич (род. 1925) — артист балета, педагог.



Примечания